Дмитрий Александрович Петров () — американский биолог российского происхождения.

Биография 
Родился 8 февраля 1969 года в Москве в семье Александра Павловича Петрова, математика, специалиста по распознаванию образов и психологии зрительного восприятия, и его жены Фаины Аркадьевны, урождённой Вайзман. В 1989 году окончил  Московский физико-технический институт, защитив диплом по физике и молекулярной биологии. Петров получил докторскую степень по биологии (PhD) в Гарвардском университете под руководством Ричарда Левонтина и Дэна Хартла, продолжил обучение в Гарварде в качестве независимого научного сотрудника (Junior Fellow) и постдока в лаборатории Тин Ву, а затем поступил на факультет Стэнфордского университета. И в 2000 году получил там должность доцента (Assistant Professor) на срок до 2005 году, в 2009 году стал полным профессором, а в 2011 почётным профессором Кевина и Мишель Дуглас. 

Петров наиболее известен своими работами по эволюции геномов, количественной оценке естественного отбора с использованием геномных данных, а также экспериментальной и теоретической работой по очень быстрой эволюции в больших популяциях животных, вирусов и соматических клеток.

Семья 
 Отец — Александр Павлович Петров (20.10.1940—1997)
 Мать — Фаина Аркадьевна Петрова, в девичестве Вайзман 
 Сестра — Ирина (род. 25.10.1961), психотерапевт, живёт в Торонто.

Ссылки 
 Список публикаций

Примечания 

Выпускники Московского физико-технического института
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Стэнфордского университета

Биологи США